Lärn är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 12 personer och kan syfta på:

Personer
 Ferdinand Lärn (1900–1985), svensk journalist och chefredaktör.
 Hubert Lärn (1907–1985), svensk journalist.
 Viveca Lärn (född 1944), svensk författare.

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg

Svenska efternamn